Dálnice A2 se nachází ve více státech:

 Dálnice A2 (Chorvatsko)
 Dálnice A2 (Německo)
 Dálnice A2 (Polsko)
 Dálnice A2 (Rakousko)
Dálnice A2 (Severní Makedonie)
 Dálnice A2 (Slovinsko)
Dálnice A2 (Srbsko)
 Dálnice Chemus  – bulharská dálnice označená A2